

Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.

Carriera
Ha esordito fra i professionisti il 13 settembre 2014 disputando con il  l'incontro di Segunda División Profesional perso 2-0 contro il .

Collegamenti esterni